Flandry (nizozemsky , francouzsky ) může označovat:

 dnešní kulturně-geografický region zhruba odpovídající historickému území a skládající se z: 
 administrativní provincie Západní Flandry (v Belgii) – West-Vlaanderen 
 administrativní provincie Východní Flandry (v Belgii) – Oost-Vlaanderen 
 kulturního regionu Francouzské Flandry (ve Francii) – Flandre française 
 kulturního regionu Zeelandské Flandry (v Nizozemsku) – Zeeuws Vlaanderen

 Flanderské hrabství – historický region u Severního moře v západní Belgii, jihozápadním Nizozemsku a severozápadní Francii

 Vlámské společenství respektive Vlámsko (které se také často označuje jako Flandry) – jedna ze tří částí tvořící dnešní Belgii; pokrývá severní Belgii, tedy oblast obydlenou Vlámy

Odkazy

Externí odkazy